Veščica je lahko:

 naselje Veščica, Razkrižje
 naselje Veščica, Murska Sobota

Naselja v Sloveniji